Carver Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Carver Lake (Illinois)
 Carver Lake (Clearwater County, Minnesota)
 Carver Lake (Washington County, Minnesota)
 Carver Lake (Nebraska)
 Carver Lake (Oregon)